So This Is Arizona – film del 1922 diretto da Francis Ford
So This Is Arizona – film del 1931 diretto da J.P. McGowan